Der har eksisteret flere provisoriske sibiriske regeringer:
 Provisoriske sibiriske regering (Vladivostok)
 Provisoriske sibiriske regering (Omsk)